Frankton può riferirsi a:
Frankton – città del Warwickshire (Inghilterra)
Frankton – città della Nuova Zelanda situata nel Waikato
Frantkon – città della Nuova Zelanda situata nell'Otago
Frankton – città dell'Indiana (Stati Uniti)

Altri significati
Operazione Frankton